Wybraniec – powieść Thomasa Manna
 Wybraniec (Matrix) – postać z filmu Matrix
 Piechota wybraniecka – rodzaj oddziałów w RON